ВМИ е съкращение, което може да означава:

 Висш медицински институт
 Военномедицински институт
 Висш машиностроителен институт